Alla dessa dagar kan syfta på:
Alla dessa dagar – inledningsstrofen till dikten "Förlusten" av Stig Johansson (författare)
Alla dessa dagar (bok) – titeln till en bok av Kjell-Olof Feldt, som lånat titeln från Johanssons bok
Alla dessa dagar (blogg) – en blogg av Carl Bildt